Naples steht für:
 die englischsprachige Bezeichnung für Neapel

den Nachnamen folgender Personen:
 Nancy A. Naples (* 1948), US-amerikanische Soziologin,

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Naples (Florida)
 Naples (Idaho)
 Naples (Illinois)
 Naples (Maine)
 Naples (New York)
 Naples (South Dakota), im Clark County
 Naples (Texas)
 Naples (Utah)
 Naples (Wisconsin), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin

Siehe auch: